Finn Petersen og Finn Pedersen kan henvise til flere personer:

 Finn Petersen (borgmester) - en borgmester i den tyske by Siversted
 Finn Petersen (fodboldtræner) - en fodboldtræner

 Finn Pedersen (maler) (1944-2014) - en kunstmaler
 Finn Pedersen (roer) (1925-2012) - dansk roer og guldmedaljevinder ved Sommer-OL 1948